Obdam – nieistniejąca już gmina w Holandii
 Obdam – miasto w Holandii, w prowincji Holandia Północna
 Obdam – stacja kolejowa w Obdam